Kongshøi ist der Name von

 Kongshøi (Hillerød) megalithische Grabanlage der jungsteinzeitlichen Nordgruppe der Trichterbecherkultur im Kirchspiel Strø in der dänischen Kommune Hillerød
 Kongshøi (Sejerø) megalithische Grabanlage auf der dänischen Insel Sejerø